Canoe Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Canoe Island, Nova Scotia, ö, 
 Canoe Island, Ontario, ö,